Татьяна Ивановна Серебрякова (1922—1986) — советский ботаник-морфолог, доктор биологических наук (1967); профессор (1967).

Вместе с мужем И. Г. Серебряковым основали биоморфологическое направление и изучения ритмологии растений.

Биография 
Родилась 22 июня 1922 года в Москве (девичья фамилия Запорина).

В 1944 году окончила биологический факультет МГУ.

В 1941—1948 годах работала в Ботаническом саду МГУ, уволена по обвинению в «морганизме-вейсманизме».

Редактор в Учпедгизе (1949—1952).

С 1952 году научный сотрудник и преподаватель на кафедре ботаники Биолого-химического факультета МГПИ им. В. И. Ленина. Читала курсы лекций по анатомии и морфологии растений и спецкурсы «Избранные главы морфологии растений», «Методология составления вузовских учебников». Заведующая кафедрой ботаники Биолого-химического факультета МГПИ (1974—1986). Под руководством Серебряковой было защищено не менее 30 диссертаций.

С 1956 по 1969 год ухаживала за тяжело больным (частично парализованным) мужем И. Г. Серебряковым, готовила к публикации его научные труды.

Скончалась 30 ноября 1986 года, похоронена на Химкинском кладбище (участок № 21).

Награды и премии 
 1945 — Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 1975 — Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 1985 — Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Отличник народного просвещения РСФСР

Библиография 
Сочинения:
 Морфогенез побегов и эволюция жизненных форм злаков. М., 1971;
 Ботаника. Анатомия и морфология растений / в соавт. с А. Е. Васильевым, Н. С. Ворониным, А. Г. Еленевским. М., 1978;
 Биология для 6-7 кл. Растения, грибы, бактерии, лишайники / в соавт. с А. Г. Еленевским, М. А. Гуленковой, А. М. Розенштейн, Н. И. Шориной. М., 1992.

Примечания

Литература 
 Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологический. Том.88, выпуск 3. Мап — июнь. Выходит 6 раз в год. Издательство Московского университета 1983 К шестидесятилетию Татьяны Ивановны Серебряковой.

Ссылки 
 

Авторы школьных учебников
Авторы учебников по биологии
Ботаники СССР
Похороненные на Химкинском кладбище